Кубок Баку 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах Бакинской теннисной академии.

Турнир-2012 являлся вторым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Баку с 23 по 29 июля 2012 года. Турнир входил в подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ксения Первак (№ 58 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Бояна Йовановски выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Джулия Коэн уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Украинка побеждает на бакинском турнире второй год подряд.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Кубок Баку
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Азербайджан
Теннис
Июль 2012 года
2012